Miejscowości w USA:
 Lewisville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Lewisville – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Jefferson
 Lewisville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Lewisville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Lewisville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth
 Lewisville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Lewisville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Lewisville – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Lewisville (ang. Lewisville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth